Inn (rivier), een zijrivier van de Donau
Inn (district), het Zwitserse district waar deze rivier ontspringt
 Inn, Engels voor herberg

INN kan verwijzen naar:

International Nonproprietary Name, de generieke naam voor een geneesmiddel